Качалино — железнодорожная станция Волгоградского отделения Приволжской железной дороги, расположена в селе Качалино, Иловлинский район, Волгоградской области.

Грузовая работа 
Станция открыта для грузовой работы по параграфам 2 (приём и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций) и 3 (приём и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования) тарифного руководства.

Пригородные поезда

Примечания 

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области